Scheurle ist der Familienname folgender Personen:

 Corinna Scheurle (* 1991), deutsche Mezzosopranistin
 Florian Scheurle, (* 1960), deutscher Ministerialbeamter
 Klaus-Dieter Scheurle (* 1954), deutscher Jurist
 Paul Scheurle (1892–1952), deutscher Bildhauer 
 Walter Scheurle (* 1952), deutscher Manager

Siehe auch:

 Scheuerle
 Scheurl
 Scheurlen